

Cinema
Zed – personaggio della serie cinematografica di Scuola di polizia e dell'omonima serie animata
Zed – personaggio del film Pulp Fiction

Fumetti, manga anime 
Zed – personaggio dell'anime e manga Ken il guerriero
Zed – protagonista dell'anime Kiba
Zed – personaggio dell'anime Code: Breaker
ZeD – manga di Katsuhiro Ōtomo e Tai Okada
Zed – titolo dell'albo numero 84 della serie regolare del fumetto Dylan Dog

Informatica 
ZED – ZigBee End Device, dispositivo ZigBee

Mitologia
Zed – simbolo di Osiride

Musica
Zed – gruppo musicale neozelandese

Onomastica
Zed – ipocoristico inglese del nome proprio di persona italiano maschile Sedecia

Persone 
David Zed o Mr. Zed – attore, cantante e regista statunitense

Videogiochi 
 Zed – campione giocabile nel videogioco League of Legends